

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Krzyżowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kobierzyce
 Krzyżowice – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Olszanka
 Krzyżowice – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Głubczyce
 Krzyżowice – wieś w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Pawłowice